Souza ist ein ursprünglich ortsbezogener portugiesischer Familienname, und verweist auf den Fluss Sousa in Nordportugal.

Varianten sind Sousa und D’Souza.

Namensträger

A 
 Adélaïde de Souza, (1761–1836), französische Schriftstellerin
 Adílson Ferreira de Souza (* 1978), brasilianischer Fußballspieler
 Adriano de Souza Vieira (* 1977), brasilianischer Fußballspieler siehe Adriano Gabiru
 Alan da Silva Souza (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Alberto Luiz de Souza (* 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Aléx Bruno de Souza Silva (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Alexsandro de Souza (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Alexsandro Victor de Souza Ribeiro (* 1999), brasilianischer Fußballspieler
 Allan Rodrigues de Souza (* 1997), brasilianischer Fußballspieler, siehe Allan (Fußballspieler, 1997)
 Almir de Souza Fraga (* 1969), brasilianischer Fußballspieler
 Amadeo de Souza-Cardoso (1887–1918), portugiesischer Maler
 Andherson Franklin Lustoza de Souza (* 1969), brasilianischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Vitória
 André Felipe Ribeiro de Souza (* 1990), brasilianischer Fußballspieler

 Antonio Carlos Souza da Silva Junior (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Aparecido Donizete de Souza (* 1964), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in Cascavel
 Artur de Souza Nascimento (1886–1957), brasilianischer Musiker

B 
 Beatriz Souza (* 1998), brasilianische Judoka
 Benjamin de Souza Gomes (1911–1995), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Paranavaí
 Bernardo Vieira de Souza (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Brian De Souza (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Briana De Souza (* 1991), kanadisch-guyanische Fußballspielerin
 Brinner Henrique Santos Souza (* 1987), brasilianischer Fußballspieler

C 

 Carmen Souza (* 1981), portugiesische Sängerin und Songwriterin
 Carmo de Souza (1940–2008), brasilianischer Basketballspieler
 Caru Alves de Souza (* 1979), brasilianische Regisseurin, Drehbuchautorin
 Cauly Oliveira Souza (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Christopher de Souza (* 1976), singapurischer Politiker und Jurist
 Clarisse de Souza (* 1957), brasilianische Informatikerin und Hochschlehrerin

 Cristiano Pereira de Souza (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Cristian Souza (* 1995), uruguayischer Fußballspieler

D 
 Damião Ancelmo de Souza (* 1979), brasilianischer Langstreckenläufer
 Danilo de Souza (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Darlene de Souza Reguera (* 1990), brasilianische Fußballspielerin
 Deivid de Souza (* 1979), brasilianischer Fußballspieler, siehe Deivid (Fußballspieler, 1979)
 Diego Souza (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Diego De Souza (* 1984), uruguayischer Fußballspieler
 Dorival Souza Barreto Júnior (* 1964), brasilianischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in São Salvador da Bahia
 Douglas Souza (* 1995), brasilianischer Volleyballspieler
 Douglas Costa de Souza (* 1990), brasilianischer Fußballspieler, siehe Douglas Costa

E 
 Edmar Gees de Souza (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Edward de Souza (* 1932), britischer Schauspieler
 Eladio de Souza, uruguayischer Fußballspieler
 Elierce Barbosa de Souza (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Emanuelle Dutra Fernandes de Souza, brasilianische Fußballspielerin und Beach-Volleyball-Spielerin
 Emerson Aparecido Leite De Souza Junior (* 1999), brasilianischer Fußballspieler, siehe Emerson Royal
 Érika de Souza (* 1982), brasilianische Basketballspielerin
 Eudi Silva de Souza (Eudis; * 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Evaldo de Souza Gomes (* 1963), brasilianischer Politiker

F 
 Felipa de Souza (1556–1600), brasilianisches Opfer der portugiesischen Inquisition
 Felipe de Souza Campos (Felipe; * 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Fernando César de Souza (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Filipe de Souza (* 1976), macauischer Autorennfahrer
 Francis Newton Souza (1924–2002), indischer Künstler
 Frederico Benício de Souza e Costa (1875–1948), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Amazonas

G 
 George Ney de Souza Fernandes (* 1950), brasilianischer Diplomat
 Geraldo de Paula Souza (* 1961), brasilianischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Weihbischof in Niterói
 Gérson de Souza (* 1959), brasilianischer Sprinter
 Gilberto Oliveira Souza Júnior (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Gislaine Cristina Souza da Silva (* 1988), brasilianische Fußballspielerin
 Givanildo Vieira de Souza (Hulk; * 1986), brasilianischer Fußballspieler, siehe Hulk (Fußballspieler)
 Gleison De Paula Souza (* 1984), brasilianischer Theologe und Kurienbeamter
 Guilherme Gimenez de Souza (Gimenez; 1995–2016), brasilianischer Fußballspieler

H 
 Hélder de Souza (1901–nach 1948), portugiesischer Springreiter
 Hélia Souza (* 1970), brasilianische Volleyballspielerin
 Hudson de Souza (* 1977), brasilianischer Mittelstrecken-, Langstrecken- und Hindernisläufer

I 
 Isabela Souza (* 1998), brasilianische Schauspielerin, Sängerin, Songwriterin und Model
 Isidore de Souza (1934–1999), beninischer Geistlicher, Erzbischof von Cotonou
 Ivan Saraiva de Souza (* 1982), brasilianischer Fußballspieler

J 
 Jackson de Souza (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Jenílson Ângelo de Souza (* 1973), brasilianischer Fußballspieler, siehe Júnior (Fußballspieler, 1973)
 Jennifer Souza (* 1999), deutsche Handballspielerin
 Jessé Souza (* 1960), brasilianischer Soziologe
 Jhonnes Marques de Souza (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 João Souza (* 1988), brasilianischer Tennisspieler

 Joaquim Silvério de Souza (1859–1933), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Diamantina
 Jordan de Souza (* 1988), kanadischer Korrepetitor und Dirigent

 Josef de Souza Dias (Souza; * 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Josimar Rodrigues Souza Roberto (* 1987), brasilianischer Fußballspieler

K 
 Karen Souza (* 1984), argentinische Popjazz-Sängerin
 Karla Souza (* 1985), mexikanische Fernseh- und Filmschauspielerin
 Karoline de Souza (* 1990), brasilianische Handballspielerin
 Kayla De Souza (* 1990), kanadische Fußballspielerin guyanischer Herkunft
 Kenny Souza (* 1964), US-amerikanischer Duathlet

L 
 Leandro Eleutério de Souza (* 1985), brasilianischer Fußballspieler, siehe Leandrinho (Fußballspieler, 1985)
 Leonardo Nascimento Lopes de Souza (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Letícia de Souza (* 1996), brasilianische Sprinterin
 Lincoln Cássio de Souza Soares (* 1979), brasilianischer Fußballspieler, siehe Lincoln (Fußballspieler, 1979)
 Luciana Souza (* 1966), brasilianische Sängerin
 Lúcio Antunes de Souza (1863–1923), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Botucatu
 Lúcio Carlos Cajueiro Souza (* 1979), brasilianischer Fußballspieler, siehe Lúcio (Fußballspieler, 1979)

 Luiz Henrique de Souza Santos (Luiz Henrique; * 1982), portugiesisch-brasilianischer Fußballspieler

M 
 Maria Adélia Aparecida de Souza (* 1940), brasilianische Humangeografin
 Mario de Souza Mota (* 1958), brasilianischer Fußballspieler
 Matheus Souza (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Martine de Souza (* 1973), mauritische Badmintonspielerin
 Miguel de Bulhões e Souza (1706–1779), portugiesischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Leiria
 Mike Souza (* 1978), US-amerikanisch-italienischer Eishockeyspieler

N 
 Nádson Rodrigues de Souza (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Nathan Allan de Souza (* 1996), brasilianischer Fußballspieler, siehe Nathan (Fußballspieler)

O 
 Odette de Carvalho e Souza (1904–1970), brasilianische Diplomatin
 Olavo Egídio de Souza Aranha Jùnior (1887–1972), brasilianischer Ingenieur und Unternehmer

P 
 Patrick Robson de Souza Monteiro (* 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Paul-Émile de Souza (1931–1999), beninischer Politiker, Präsident 1969 bis 1970
 Paulino Angelino de Souza (* 1953), brasilianischer Fußballspieler
 Paulo Victor Rodrigues de Souza (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Pete Souza (* 1954), US-amerikanischer Fotojournalist

R 
 Rafael da Silva Souza (* 1990), brasilianischer Fußballspieler, siehe Rafael Silva (Fußballspieler, 1990)
 Rafaelle Souza (* 1991), brasilianische Fußballspielerin
 Raimundo Nonato Souza Martins (* 1956), brasilianischer Politiker
 Ralf de Souza Teles (Ralf; * 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Raul de Souza (1934–2021), brasilianischer Posaunist und Bandleader
 Renan Souza Diniz (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Ricardo Souza Bóvio (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Richard Willian de Souza Valério (* 2001), brasilianischer Fußballspieler
 Robert de Pinho de Souza (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Roberto de Souza (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Rodrigo Souza (* 1987), brasilianischer Fußballspieler

 Rômulo dos Santos de Souza (* 1995), brasilianischer Fußballspieler, siehe Rômulo (Fußballspieler, 1995)
 Rômulo Souza Orestes Caldeira (* 1987), brasilianischer Fußballspieler, siehe Rômulo (Fußballspieler, 1987)
 Ronaldo da Silva Souza (* 1996), brasilianischer Fußballspieler, siehe Ronaldo (Fußballspieler, Oktober 1996)
 Ronir de Souza Gonçalves (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Roque Costa Souza (* 1966), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in Rio de Janeiro
 Rubens Augusto de Souza Espínola (1928–2017), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Paranavaí
 Ruth Roberta de Souza (1968–2021), brasilianische Basketballspielerin

S 
 Sebastian De Souza (* 1993), britischer Schauspieler
 Sérgio de Souza Fontes Arruda (* 1943), brasilianischer Diplomat
 Sergio Souza (* 1985), uruguayischer Fußballspieler
 Steve Souza (* 1964), US-amerikanischer Sänger
 Steven E. de Souza (* 1947), US-amerikanischer Drehbuchautor

V 
 Vander Luiz Silva Souza (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Vinicius Castro Souza (* 1954), brasilianischer Botaniker

W 
 Walace Souza Silva (* 1995), brasilianischer Fußballspieler, siehe Walace
 Waldison Rodrigues de Souza (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Wallace Souza (1958–2010), brasilianischer Fernsehmoderator, Politiker und mutmaßlicher Drogenhändler
 Wallace de Souza (* 1987), brasilianischer Volleyballspieler
 Walter de Souza Goulart (Walter; 1912–1951), brasilianischer Fußballspieler
 Wellingsson de Souza (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Wellington da Silva de Souza (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Willer Souza Oliveira (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 William Júnior Salles de Lima Souza (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Willian José de Souza (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Wivian Gadelha de Souza (* 1984), brasilianische Volleyballspielerin

Y 
 Yuri de Souza (* 1982), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch 
 D’Souza
 Sousa
 Machado de Souza Rosa
 Silva de Souza
 Souza Silva

Einzelnachweise 

Familienname
Wohnstättenname
Portugiesischer Personenname